Personen met de voornaam Anja:
 Anja, een afgeleide van de voornaam Anna
 Anja (zangeres), smartlapzangeres
 Anja (lied), een liedje van de Belgische band Gorky
 Anja Veterova, Macedonisch zangeres
 Anja Meulenbelt, Nederlands schrijfster en politicus
 Anja Andersen, Deens handbalster en handbalcoach